Pettenbach heißen folgende geographischen Objekte:
 Pettenbach (Oberösterreich), Gemeinde in Oberösterreich
 Pettenbach (Gemeinde Payerbach), Katastralgemeinde in Niederösterreich

 Fischlhamer Bach, periodischer Bach zur Traun bei Steinerkirchen, Eberstalzell und Pettenbach (Name des Oberlaufs) 

Siehe auch:
 Langenpettenbach